Guaraniensi – abitanti di Guarani (Minas Gerais)
Guaraniensi – abitanti di Guarani d'Oeste
Guaraniensi – abitanti di Guarani das Missões
Guaraniensi – abitanti di Guarani de Goiás